Jeremiah steht für:

 Jeremia, alttestamentlicher Prophet
 eine Schreibvariante des männlichen Vornamens Jeremias
 Jeremiah (Comic), eine Comic-Serie des belgischen Zeichners und Autors Hermann Huppen
 Jeremiah – Krieger des Donners, US-amerikanische Fernsehserie

Jeremiah ist der Familienname folgender Personen:
 David E. Jeremiah (1934–2013), US-amerikanischer Admiral
 Dogabe Jeremiah (* 1940), nauruischer Politiker
 Jerry Jeremiah (* 1963), vanuatuischer Sprinter
 Jonathan Jeremiah (* 1980), britischer Musiker